Алекса́ндр Суво́ров:
 Суворов, Александр (род. 1987) — молдавский футболист.
 Суворов, Александр Адамович (1943—2022) — член Совета Федерации (2004—2012).
 Суворов, Александр Аркадьевич (1804—1882) — российский государственный, общественный и военный деятель.
 Суворов, Александр Борисович (род. 1947) — художник, академик РАХ, лауреат Государственной премии РФ (2003).
 Суворов, Александр Валерьевич (род. 1979) — русский актёр.
 
 
 Суворов, Александр Георгиевич (род. 1957) — член Совета Федерации.
 
 Суворов, Александр Леонидович (1943—2005) — российский физик.
 Суворов, Александр Николаевич (род. 1956) — советский и российский микробиолог.
 Суворов, Александр Сергеевич
 Суворов, Александр Яковлевич (1918—1994) — Герой Советского Союза. Примечания